Ali Gerba (né en 1981), joueur de soccer (football association) canadien,
 Amina Gerba, entrepreneuse canadienne.